Mutua Madrid Open 2019 — ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в Мадриде (Испания) на открытых грунтовых кортах. С 2009 года турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары. В текущем году турнир проходил с 6 по 12 мая 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Распределение рейтинговых очков

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 8 апреля 2019 года.
Теннисисты, получившие "Уайлд-кард":
  Феликс Оже-Альяссим
  Томаш Бердых
  Давид Феррер
  Хауме Муньяр
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Жо-Вильфрид Тсонга
Теннисисты, победители квалификации:
  Тейлор Фриц
  Райли Опелка
  Мартин Клижан
  Уго Деллиен
  Хуберт Гуркач
  Альберт Рамос Виньолас
  Пьер-Юг Эрбер
Теннисисты, счастливые участники (LL) квалификации:
  Адриан Маннарино

Ход соревнований

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Квалификация турнира

1-я четверть

2-я четверть

3-я четверть

4-я четверть

5-я четверть

6-я четверть

7-я четверть

Ссылки 
 Сетка турнира
 Сетка квалификации
 
Mutua Madrid Open 2019